Pągów ist der Name folgender Orte in Polen:
 Pągów (Biała Rawska) in der Woiwodschaft Łódź
 Pągów (Żytno) in der Woiwodschaft Łódź
 Pągów (Wilków) in der Woiwodschaft Niederschlesien